Dol éventuel
Passif éventuel

Voir aussi
Éventualité